Сан Хуан дел Рио има више значења:

 Сан Хуан дел Рио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Сан Хуан дел Рио (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан дел Рио, Ел Капире (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Хуан дел Рио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Сан Хуан дел Рио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Хуан дел Рио (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Сан Хуан дел Рио, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан дел Рио, Ранчо (Муњоз де Доминго Аренас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хуан дел Рио (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику